Tournon kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Tournon, Savoie, departementet Savoie i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Tournon-d'Agenais, departementet Lot-et-Garonne i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Tournon-Saint-Martin, departementet Indre i regionen Centre-Val de Loire, 
 Tournon-Saint-Pierre, departementet Indre-et-Loire i regionen Centre-Val de Loire, 
 Tournon-sur-Rhône, departementet Ardèche i regionen Auvergne-Rhône-Alpes,